Cette liste des villes d'Irlande présente la liste des localités de l'État d'Irlande comptant au moins .

Liste 

La liste des agglomérations de plus de , d'après le recensement de 2006. Le classement prend en compte la population de la ville intra-muros (within legally defined boundary) ainsi que celle de la banlieue et de la zone rurale environnante.

Source :
Données du recensement de 2006 (Central Statistics Office, Government of Ireland 2007) Census 2006

Articles connexes 

 Liste des villes d'Irlande
 Liste des villes d'Irlande du Nord
 Comtés d'Irlande
 Démographie de l'Irlande

Irlande
Villes